Schacky auf Schönfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Karl von Schacky auf Schönfeld (1848–??), deutscher General der Kavallerie 
 Maximilian Schacky von Schönfeld (1842–1925), deutscher Generalleutnant 
 Siegmund von Schacky auf Schönfeld (1850–1913), deutscher Verwaltungsbeamter, siehe Siegmund von Schacky
 Siegmund von Schacky auf Schönfeld (General) (1886–1956), deutscher Generalleutnant